Крахмалёв — русская фамилия; женская форма Крахмалёва.

Известные носители 
 Крахмалёв, Михаил Константинович (1914—1977) — советский партийный и государственный деятель.
 Крахмалёв, Пётр Афанасьевич (1919—1976) — полный кавалер ордена Славы.

